Голицына — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Голицына, Авдотья Ивановна (урождённая Измайлова; 1780—1850) — «Princesse Nocturne», знакомая Пушкина.
 Голицына, Александра Петровна (урождённая Протасова; 1774—1842) — фрейлина и писательница.
 
 Голицына, Анастасия Петровна (урождённая Прозоровская; 1665—1729) — статс-дама, княгиня-игуменья всепьянейшего собора
 
 
 Голицына, Елена Александровна (1785—1855) — фрейлина.
 Голицына, Елизавета Алексеевна (1797—1843) — католическая монахиня и миссионерка.
 Голицына, Клара Николаевна (род. 1925) — российская художница.
 Голицына, Матильда Николаевна (настоящее имя Матрёна Ти́хоновна, более известна под фамилией Мадаева; 1842—1889) — артистка балета, солистка санкт-петербургского Императорского Мариинского театра.
 Голицына, Наталия Степановна (1794—1890) — фрейлина, кавалерственная дама; «Princesse Moustache».
 Голицына, Наталья Петровна (урождённая Чернышёва; 1741—1837) — фрейлина «при дворе четырёх императоров»; статс-дама и кавалерственная дама.
 Голицына, Прасковья Андреевна (урождённая Шувалова; 1767—1828) — фрейлина, писательница, хозяйка популярного салона. 
 Голицына, Софья Владимировна (в замужестве Строганова; 1774—1845) — графиня, придворная статс-дама, переводчица.